Bart Leysen – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Frie Leysen – direttrice teatrale e direttrice artistica belga
 Johan Leysen – attore belga
 Senne Leysen – ciclista su strada belga